L'Unità (krant), een Italiaanse krant
 L'Unità (album), een album van de Italiaanse groep Stormy Six